Cañizo puede referirse a:

cañizo, conjunto de cañas;
 el nombre común de la planta Chenopodium album.

Divisiones administrativas 
 Cañizo (Pontevedra), lugar de la parroquia de Valadares, municipio de Vigo, provincia de Pontevedra.
 Cañizo (Toledo), localidad del municipio de Chozas de Canales, provincia de Toledo.
 Cañizo (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.
 El Cañizo (Santa María do Canizo), lugar y parroquia del municipio de La Gudiña, provincia de Orense.